Mexico (land), een land in Noord-Amerika
 Mexico (staat), een deelstaat van dat land
 Mexico-Stad, de hoofdstad van dat land
 Agglomeratie Mexico-Stad

Plaatsnamen
 Verenigde Staten
 Mexico (Indiana)
 Mexico (Kentucky)
 Mexico (Maine)
 Mexico (Maryland)
 Mexico (Missouri)
 Mexico (dorp in New York)
 Mexico (stad in New York)
 Mexico (Juniata County) in Pennsylvania
 Mexico (Montour County) in Pennsylvania
 Mexico (South Carolina)
 Filipijnen
 Mexico (Pampanga)

Geografie (overig) 
 Mexihco, de centrale provincie van het Azteekse Rijk
 Vallei van Mexico, een hoogvlakte in Centraal Mexico

Muziek

Liedjes 
 Mexico (Bob Moore) (1961), een (instrumentaal) nummer van de Amerikaanse bassist Bob Moore
 Mexico (Elvis Presley) (1963), een nummer van de Amerikaanse zanger Elvis Presley
 Mexico (James Taylor) (1975), een nummer van de Amerikaanse zanger James Taylor
 Mexico (Jefferson Airplane) (1970), een nummer van de Amerikaanse rockband Jefferson Airplane
 Mexico (Les Humphries Singers) (1972), een nummer van de Duitse groep Les Humphries Singers
 Mexico (Samson en Gert) (1999), een nummer van het Belgische duo Samson en Gert
 Mexico (Francis Lopez) (1951), een Frans operettelied, in Nederland bekend geworden door een cover van de Zangeres Zonder Naam

Muziekalbums 
 Mexico bienvenido (1978), een album van de Nederlandse zanger Jack Jersey
 Mexico (GusGus) (2014), een muziekalbum van de IJslandse band GusGus
 México (Julio Iglesias) (2015), een album van de Spaanse zanger Julio Iglesias

Andere betekenissen 
 Radio Mexico FM, een Noord-Brabantse radiozender
 Mexico (dialect), een dialect van het Afro-Seminole Creools
 Mexico (Epcot), een paviljoen in het Amerikaanse attractiepark Epcot
 Mexico (motorfiets), een historisch motorfietsmerk uit België
 Mexico (Phantasialand), een deel van het Duitse pretpark Phantasialand
 Mexico (roman), een roman van James A. Michener